Фамилия:
 Фергола, Никола (1753—1824) — итальянский математик.
 Фергола, Эмануэле (1830—1915) — итальянский математик и астроном.